Сурков — російське прізвище.

 Сурков Олександр Іванович (1902—1953) — Герой Соціалістичної Праці.
 Сурков Олексій Олександрович (1899—1983) — російський радянський журналіст, поет і літературний критик, громадський діяч.
 Сурков Альберт Юлійович (1848—1917) — російський підприємець, купець першої гільдії.
 Сурков Артем Олегович (*1993) — російський борець греко-римського стилю, чемпіон Європейських ігор 2015 року.
 Сурков Василь Іванович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Сурков Віктор Семенович (1926—2016) — радянський і російський геолог, геофізик, академік РАН.
 Сурков Володимир Прохорович (1789—1855) — контр-адмірал, учасник Наваринської морської битви.
 Сурков Владислав Юрійович (*1964) — російський політик, помічник президента Російської Федерації.
 Сурков Георгій Анатолійович (1938—1996) — радянський і російський спортсмен і спортивний коментатор.
 Сурков Григорій Миколайович (1916—1966) — Герой Радянського Союзу.
 Сурков Єгор Григорович (1916—1999) — учасник Великої Вітчизняної війни, повний кавалер ордена Слави.
 Сурков Євген Данилович (1915—1988) — радянський критик, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Сурков Костянтин Олександрович (*1960) — російський офіцер-підводник, капітан 1-го рангу, Герой Російської Федерації.
 Сурков Микола Олексійович (1938—2013) — радянський партійний і державний діяч, голова Білгородського облвиконкому.
 Сурков Михайло Ілліч (1921—1953) — найкращий радянський снайпер німецько-радянської війни.
 Сурков Михайло Семенович (*1945) — російський державний і політичний діяч.
 Сурков Петро Миколайович (1915—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Сурков Сергій (*1979) — танцюрист.
 Сурков Федір Павлович (1913—1971) — Герой Радянського Союзу.
 Сурков Юрій Юрійович (*1961) — російський дизайнер.

Суркова 
 Суркова Валерія (*1977) — російська актриса і режисер.
 Суркова Ксенія Ігорівна (*1989) — російська актриса театру і кіно.
 Суркова Наталія Станіславівна (*1967) — російська актриса.

Див. також 
 Сурково (Вологодська область) — село в Череповецькому районі Вологодської області Росії.